Дмитрий Дмитриевич Каюмов ( — июль 2021) — советский и узбекский шахматист, мастер спорта СССР (1975), гроссмейстер (2003).

Призер чемпионата Узбекистана 1993 г. (разделил 2—4 места с Т. А. Вахидовым и Р. А. Зиятдиновым; чемпионом стал С. А. Юлдашев). Серебряный призер чемпионата Узбекской ССР 1981 г.

В составе сборной Узбекской ССР участник Спартакиад народов СССР 1975, 1979, 1983 и 1991 гг., командного чемпионата СССР 1981 г. В турнире 1991 г. сборная республики разделила 2—3 места со сборной Армянской ССР и уступила ей по дополнительным показателям.

В составе сборной Узбекистана участник четырех командных чемпионатов Азии (1993, 1995, 1999 и 2008 гг.). В 1999 г. команда завоевала золото, в 1993 г. — серебро, в 1995 г. — бронзу.

Многократный участник турниров, проводившихся в Узбекистане, в том числе мемориалов А. Ходжаева и Г. Т. Агзамова.

Умер в 2021 году от последствий коронавируса.

Семья 
 Сын — Сергей Каюмов (род. 1981) — узбекский шахматист, гроссмейстер (2010), тренер.
 Сын — Дмитрий Каюмов (род.1976) — Senior Quality Assurance Engineer, Luxsoft Professional.
 Дочь — Алла Каюмова/Подлубная (род.1973) — ведущий экономист, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Узбекистана